bitwa pod Mirem 1792 – bitwa wojsk I Rzeczypospolitej i Rosji 11 czerwca 1792 (porażka wojsk litewskich)
 bitwa pod Mirem 1812 – bitwa wojsk napoleońskich i Rosji 9–10 lipca 1812 (porażka polskiej jazdy)